Michail Vasil'evič Frunze – rivoluzionario russo 
 Frunze – dal 1926 al 1991 denominazione di Biškek
 Frunze – incrociatore da battaglia della marina russa